7G steht als Abkürzung für:
 MK Airlines, britische Frachtfluggesellschaft (IATA-Code)
 StarFlyer, japanische Fluggesellschaft (IATA-Code)

7g steht für:
 § 7g des deutschen Einkommensteuergesetzes (EStG), siehe Sonderabschreibung

7G